El término Florindo puede hacer referencia aː

 Florindo, una ópera de Georg Friedrich Händel;
 Florindo, un libro de caballerías de Fernando Basurto.